

Patronyme 
Krioukov ou en transcription anglaise Kryukov (masculin ; ) ou Krioukova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Dmitri Krioukov (1809-1845), professeur de latin.
 Irina Krioukova (1968-), grand maître d'échecs international féminin russe.
 Nikita Kriukov (1985-), fondeur russe.
 Nikolaï Krioukov (1915-1993), acteur soviétique et russe
 Nikolaï Krioukov (1908-1961), compositeur soviétique 
 Nikolay Kryukov (1978-), gymnaste russe
 Vladimir Krioukov (1897-1959), officier supérieur soviétique

Voir aussi 
 Krioukovo, district municipal de Moscou
 Canal Krioukov, canal de Saint-Pétersbourg
Patronyme russe